Роджер Янг (; , Шампейн, штат Иллинойс) — американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер.

Биография 
Свою карьеру в киноиндустрии Роджер Янг начал как продюсер и режиссёр телесериала в конце 1970-х. За сериал «Лу Грант», в 14 эпизодов которого он работал режиссёром, получил две премии «DGA Award» и премию «Эмми»(1980) за лучшую режиссуру. В 1980 поставил два эпизода телесериала «Частный детектив Магнум». Годом позже снял свой первый телефильм «Горький урожай», в котором снимался Рон Ховард. Фильм получил 4 номинации на премию «Эмми», включая номинацию Роджера Янга за лучшую режиссуру. Далее следовали многочисленные TV-продукции. Один из самых его известных фильмов — экранизация романа Роберта Ладлэма «Идентификация Борна». Фильм получил название Тайна личности Борна. В 1991 за фильм «Убийство в Миссисипи» получил ещё одну премию «DGA Award». Как сценарист Роджер Янг дебютировал в 1991 году с фильмом «Предательство», который он также и режиссировал. В середине 1990-х Роджер Янг был режиссёром в одной из экранизаций Библии. В 1995 он снял фильм Иосиф — его первый вклад в крупный проект, который начался в 1994 с фильма «Библия — Генезис». В это время Роджер Янг начал возрождать себя как сценариста. В 2007 он написал один эпизод сериала «Рим». В этот же год Роджер Янг снимал эпизод сериала «Ищейка». В 2009 режиссировал два эпизода сериала «Закон и порядок».

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт Роджера Янга 

Телережиссёры США
Лауреаты прайм-тайм премии «Эмми»
Лауреаты премии Гильдии режиссёров США